Le mot compresseur peut se référer à :

Mécanique 
 Le compresseur mécanique ou le turbocompresseur sont des mécanismes destinés à augmenter la pression d'un gaz.
 Le premier étage d'une turbomachine, ou d'un turboréacteur, sert à comprimer l'air avant l'injection du carburant, ce qui explique la forme conique de l'entrée de ce type de moteur.

Informatique 
La compression de données numériques réduit le volume des données, en éliminant les redondances et éventuellement les moins significatives :
 Compression vidéo
 Compression de débit audio

Électronique 
En audio électronique, un compresseur permet d'augmenter le niveau moyen du signal électronique en diminuant automatiquement le volume des sections les plus fortes.

Divers 
Le Compresseur, personnage de l'univers Marvel.